Эльмира Гафуровна Блинова (9 августа 1955 — 8 февраля 2013) — советская и российская поэтесса, прозаик, сценарист, переводчица.

Биография 
Эльмира Блинова родилась 9 августа 1955 года в Казани. До 7 лет жила в селе Андреевка (Бугульминский район Татарстана), затем семья переехала в Казань. В 1979 году окончила Казанский педагогический институт. С 1991 года жила в Израиле. 

Умерла после тяжелой продолжительной болезни 8 февраля 2013 года.

Награды и признание 
 Лауреат конкурса детской книги «Как прекрасен этот мир».
 Финалист национальной детской литературной премии «Заветная мечта».

Творчество

Библиография 
 «Сабантуй» (стихи для детей, 1981)
 «Разноцветное путешествие», книга (1982)
 «Городские деревья», лирическая книга (1985)
 «Будьте добры, пожалуйста» (проза для подростков, 1989)
 «Пятая группа крови», сценарий (2011)
 «Днем и ночью солнечно», сценарий (2013)

Фильмография 
  — Пятая группа крови — сценарист

Примечания

Ссылки 
 Эльмира Блинова: «Попадание актеров в образ в сериале „Пятая группа крови“ на уровне фантастики» (интервью 2011 года).
 Журнал «Самиздат»: Блинова Эльмира
 Татар энциклопедиясе: Блинова Эльмира Гафур кызы 

Русские эмигранты третьей волны в Израиле